Амазонке може да се односи на:
 Амазонке, жене ратнице
 Амазонке, мексичку теленовелу